Comas steht für:

 Comas, Distrikt der Provinz Lima in Peru 

 Comas ist der Familienname von:

 Bernardo Comas (* 1960), kubanischer Boxer
 Érik Comas (* 1963), französischer Rennfahrer 
 Jaime Almera Comas (1845–1919), katalanischer Geologe, Paläontologe und Theologe
 Jorge Comas (* 1960), argentinischer Fußballspieler
 Jorge Comas (Schwimmer) (* 1954), spanischer Schwimmer
 Josep Comas i Solà (1868–1937), katalanischer Astronom, nach ihm benannt: (1655) Comas Solá, Asteroid des Hauptgürtel 
 Montserrat Alavedra i Comas (1945–1991), katalanische Sopranistin und Musikpädagogin

Siehe auch:

 McComas
 Khomas